Fobe ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Fobe (* 1968), deutscher Schauspieler und Sänger für Theater, Musical und Fernsehen
 Sebastian Fobe (* 1985), deutscher Bachelor und Model